Archepsilonema är ett släkte av rundmaskar. Archepsilonema ingår i familjen Epsilonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Archepsilonema